Die Pernambuco Brasil Open Series 2011 waren ein Tennisturnier, das vom 4. bis 10. April 2011 in Recife stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 48 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 35 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 31 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Recife